Die Communauté de communes des Portes de la Thiérache ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 22. Dezember 1997 gegründet und umfasst 30 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Rozoy-sur-Serre.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Portes de la Thierache
Gegründet 1997